

Geografia 
 Norvegia
 Leland – capoluogo del comune di Leirfjord
 Stati Uniti d'America
 Leland – città della Contea di Brunswick, Carolina del Nord
 Leland – villaggio della Contea di LaSalle, Illinois
 Leland –  città della Contea di Winnebago, Iowa
 Leland – township della Contea di Leelanau, Michigan
 Leland – città della Contea di Washington, Mississippi

Persone 
 Charles Godfrey Leland – giornalista e folclorista statunitense
 David Leland – regista e sceneggiatore britannico
 David Leland – attore cinematografico statunitense
 Mickey Leland – politico e attivista statunitense

Altro
 Leland Corp. – produttore di videogiochi arcade

Pagine correlate 
John Leland